John McCain ist der Name folgender Personen:
* John McCain (John Sidney McCain III; 1936–2018), US-amerikanischer Politiker
 John S. McCain senior (John Sidney McCain I; 1884–1945), US-amerikanischer Admiral
 John Sidney McCain junior (John Sidney McCain II; 1911–1981), US-amerikanischer Admiral

Siehe auch:
 John McCann
 USS John S. McCain, Schiffe der United States Navy